Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2016 — 6-й розыгрыш Суперкубка Европы, который прошёл 30 октября 2016 года в «Palacium hall» (Вильнёв-д’Аск). Встретился победитель Евролиги 2015/16 «УГМК» с обладателем Кубка Европы 2015/16 «ЕСБ Вильнёв-д’Аск».

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Ссылки 
 
 

Суперкубок Европы ФИБА женщины
2016 год в баскетболе